Фортуна () — небольшой город в штате Северная Дакота (США), расположен в округе Дивайд. По состоянию на 2013 год, численность населения составляла 22 человека.

История 
Город был основан в 1913 году вместе со строительством железнодорожной ветки. Назван в честь древнеримской богини удачи, так как переселенцы рассчитывали на проветание города в связи с развитием железной дороги.

Географическое положение 
Расположен в 35 км западнее столицы округа Дивайд, города Кросби. Климат семиаридный, с теплым летом и холодной зимой.

Население 
Расовый состав согласно оценкам Бюро переписи населения США на 2010 год:

 белые — 91,0 %
 латиноамериканцы − 4,5 %
 две и более национальности — 4,5 %.

Гендерный состав 54,5 % мужчин и 46,5 % женщин. Средний возраст населения составляет 50,5 года.

Экономика 
Наибольшая занятость населения округа в отраслях здравоохранения, сфере услуг и утилизации отходов.

Полиция 
За порядок и безопасность жителей города отвечает Офис шерифа округа Дивайд.

Примечания 

Города Северной Дакоты
Населённые пункты округа Дивайд